Мекемтас Мырзахметулы (Мырзахметов) (; род. 9 мая 1930, , Туркестанской области, Казахская ССР, СССР) — советский и казахский учёный абаевед, филолог, литературовед, общественный деятель,  (1989),  (1995).

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1996) и Международной премии «За заслуги в тюркском мире» (2003).

Биография 
Родился 9 мая 1930 года в селе Майтобе Тюлькубасского района Туркестанской области.

В 1948 году окончил Казахскую среднюю школу имени Абая в селе Ванновка (ныне Турар Рыскулов).

В 1953 году окончил филологический факультет Казахского педагогического института им. Абая, в 1964 году аспирантуру.

В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование литературного наследия Абая Кунанбаева» под руководством академика Кажима Жумалиева.

В 1989 году защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы Мухтара Ауэзова и абаеведения».

В 1995 году присвоено почётное ученое звание профессора филологических наук.

Трудовая деятельность 
С 1953 по 1961 годы — заведующий кафедрой, декан, проректор Ташкентского государственного педагогического института имени Низами.

С 1969 по 1975 годы — доцент кафедры казахской литературы Казахского государственного педагогического института имени Абая.

С 1975 по 1991 годы — старший научный сотрудник и заведующий отделом абаеведения научно-исследовательского Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова Академии наук Казахской ССР.

С 1991 по 2000 годы — заведующий кафедрой казахской литературы Международного казахско-турецкого университета им. Ясави, директор Научно-исследовательского института истории и этнофилологии, почетный заведующий кафедрой казахской филологии и журналистики Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати.

Научные, литературные труды 
В научных трудах Мекемтас Мырзахметулы широко изучается состояние Абаеведения и Мухтартану, Бауыржантану, Иасауитану, поэтической лаборатории Абая, источники духовного питания наследия поэта, связь наследия Абая с востока с 1965 года.

Произведения 
 1965 — «Абай Құнанбаев. Библиографиялық көрсеткіш»
 1982 — «Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары»
 1985 — «Абай жүрген ізбенен»
 1988 — «Абайтану. Библиографиялық көрсеткіш»
 1993 — «Абайдың адамгершілік мұраттары»
 1994 — «История Абая»
 1994 — «Восхождение Мухтара Ауэзова к Абаю»
 1995 — «Абай и Восток»
 1996 — «Абай и Ауэзов»
 1998 — «Түркістанда туған ойлар»
 2002 — «Түркістан, Тараз арасы…» и др.

Награды и звания 
 1996 года — Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и науки за выдающиеся заслуги в изучении Абая из рук президента Республики Казахстан в Акорде.
 2001 года — Орден Курмет
 2003 года — Международная премия «За заслуги в тюркском мире» (Анкара)
 2007 года — Орден Парасат
 2008 года — Медаль «10 лет Астане»
 2019 года — Указом президента Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года награждён орденом «Барыс» 1 степени за выдающиеся заслуги в национальной науке и общественную деятельность.
 Нагрудные знаки «Почетный работник образования Республики Казахстан» и «Отличник образования Республики Казахстан».
 Орден «Знак Почёта» им. Бауыржана Момышулы
 Нагрудный знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан»
 Почётный гражданин Туркестанской области и нескольких районов.
 Почётный гражданин Жамбылской области (2007 года)
 Награждён благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан с вручением нагрудного знака.
 Награждён несколькими государственными, юбилейными и правительственными медалями Республики Казахстан и др.
 Государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации в области культуры. (2016)
 Медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан» (16 октября 2020 года)
 Нагрудный знак «Мәдениет саласының үздігі» (16 октября 2020 года)

Примечания

Литература 

Общественные деятели Казахстана
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Ташкентского педагогического института
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая
Отличники образования Республики Казахстан
Почётные работники образования Республики Казахстан
Литературоведы Казахстана
Филологи XX века
Филологи Казахстана
Абаеведы
Почётные граждане Туркестанской области
Почётные граждане Жамбылской области